Živenje (makedonska: Живење, Живиње) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Kumanovo, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Živenje ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Živenje är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Golik,  meter över havet,  kilometer nordväst om Živenje. Runt Živenje är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kumanovo,  kilometer norr om Živenje. 

Omgivningarna runt Živenje är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kumanovo (kommun)